Márton Fucsovics var titelförsvarare, men kunde inte delta.

Australiensaren Luke Saville vann titeln genom att slå hemmaspelaren Liam Broady med 2–6, 6–4, 6–2 i finalen.

Seedning 

  Jiří Veselý (Tredje omgången)
  Thiago Moura Monteiro (Tredje omgången)
  Hugo Dellien (Andra omgången)
  Oliver Golding (Andra omgången)
  Filip Horanský (Tredje omgången)
  Roberto Carballes (Andra omgången)
  Dominic Thiem (Tredje omgången)
  Mate Pavić ''(Kvartsfinal)

<li>  Andrew Whittington (Andra omgången)
<li>  George Morgan (Andra omgången)
<li>  João Pedro Sorgi (Första omgången)
<li>  Patrick Ofner (Första omgången)
<li>  Jeson Patrombon (Andra omgången)
<li>  Andrés Artuñedo (Första omgången)<li>  Liam Broady (Final)
<li>  Luke Saville (Mästare)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Nedre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Referenser 
Huvudlottning

Pojksingel